Plaats in Indonesië
 Sumbergede (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumbergede (Wringinanom), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java